Svarta örns orden kan avse:

 Svarta örns orden (Preussen), kungariket Preussens högsta orden
 Svarta Örns Orden (ordenssällskap), ett i Sverige verksamt, från USA inspirerat ordenssällskap